Jungfruharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jungfruharu (sydväst om Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Jungfruharu (öster om Brunskär, Korpo), Åboland,

Se även
Jungfruholm
Jungfruhamn

Robotskapade Finlandförgreningar